Cet article est une liste de reprises des chansons des Who classées par artiste.

B 

 Louis Bertignac
 Won't Get Fooled Again (album Power Trio, 2006)

 Blur
 Substitute (album Who Covers Who?, 1994)

 David Bowie
 Anyway, Anyhow, Anywhere (album Pin Ups, 1973)
 I Can't Explain (album Pin Ups, 1973)
 Pictures of Lily (album Substitute: The Songs of the Who, 2001)

C 

 Cast
 The Seeker (album Substitute: The Songs of the Who, 2001)

 Chapeaumelon
 My Generation (album Chapeaumelon, 2002)

 Alex Chilton
 Anyway, Anyhow, Anywhere (album Who Covers Who?, 1994)

 Alice Cooper
 My Generation (DVD Brutally Live, 2000)

 Sheryl Crow
 Behind Blue Eyes (album Substitute: The Songs of the Who, 2001)

F 

 Fastball
 The Real Me (album Substitute: The Songs of the Who, 2001)

G 

 Goldfinger
 The Kids Are Alright (album Darrin's Coconut Ass: Live from Omaha, 1999)

 Grateful Dead
 Baba O'Riley (album Dick's Picks Volume 27, 2003)

 Green Day
 A Quick One, While He's Away (bonus iTunes de l'album 21st Century Breakdown, 2009)
 My Generation (EP Sweet Children, 1990)

H 

 Petra Haden
 tout l'album The Who Sell Out (album Petra Haden Sings: The Who Sell Out, 2005)

I 

 Iron Maiden
 My Generation (face B du single Lord of the Flies, 1996)

J 

 Kelly Jones
 Substitute (album Substitute: The Songs of the Who, 2001)

L 

 Limp Bizkit
 Behind Blue Eyes (album Results May Vary, 2003) —  aux États-Unis

O 

 Oasis
 My Generation (face B du single Little by Little, 2002)

 Ocean Colour Scene
 Anyway Anyhow Anywhere (album Substitute: The Songs of the Who, 2001)

P 

 Pearl Jam
 Baba O'Riley (album Live at the Gorge 05/06, 2007)
 The Kids Are Alright (album Substitute: The Songs of the Who, 2001)
 Love, Reign o'er Me (bande originale du film À cœur ouvert, 2007)

 Phish
 5:15 (album Substitute: The Songs of the Who, 2001)

R 

 Ramones
 Substitute (album Acid Eaters, 1993)

 Rush
 The Seeker (album Feedback, 2004)

S 

 Scorpions
 I Can't Explain (album Best of Rockers 'n' Ballads, 1989)

 Sex Pistols
 Substitute (album The Great Rock 'n' Roll Swindle, 1979)

 Patti Smith
 My Generation (réédition CD de l'album Horses, 1996)

 Stereophonics
 Who Are You (album Substitute: The Songs of the Who, 2001)

 Sweet
 My Generation (album Desolation Boulevard, 1974)

V 

 Van Halen
 Won't Get Fooled Again (album Live: Right Here, Right Now, 1993)

W 

 W.A.S.P.
 The Real Me (album The Headless Children, 1989)

 Paul Weller
 Circles (album Substitute: The Songs of the Who, 2001)

Z 

 The Zimmers
 My Generation (single, 2007) —  au Royaume-Uni

Références 

Who
The Who
Reprise de chansons